Az arzénnak 33 izotópja és legalább 10 izomerje ismert, melyek közül csak egy, a 75As, stabil, az arzén tehát tiszta elemnek tekinthető. A leghosszabb életű radioizotóp a 73As, ennek felezési ideje 80 nap.

Standard atomtömeg: 74,92160(2) u.

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

 Izotóptömegek:

 Izotópösszetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

 A.Shore, A. Fritsch, M. Heim, A. Schuh, M. Thoennessen. Discovery of the Arsenic Isotopes. arXiv:0902.4361.

Fordítás
 

Arzén